Marca del distribuïdor, marca comercial propietat d'una empresa de distribució sota la qual ven productes de diferents fabricants
 Moviment per la Democràcia Directa, partit polític de Veneçuela
 Moviment per a la Democràcia i el Desenvolupament, partit polític del Txad
 Moviment Democràtic de Dahomey, partit polític històric de Benín
 MdD també és l'abreviatura de Mare de Déu, títol de Maria, mare de Jesús